Assembly (Ассамблея) — крупнейший в мире фестиваль разработчиков мультимедийных презентаций, ежегодно проходящий летом в Финляндии. Главными организаторами соревнования являются Pekka Aakko (Pehu из Accession) и Jussi Laakkonen (Abyss из Future Crew). Соревнование проходит каждый год между последними числами июля и первыми числами августа и длится три-четыре дня. В 2010 году Assembly проводилась с 5 по 8 августа в Хартвалл Арене в Хельсинки.

История 

Первая Ассамблея состоялась в июле 1992 года, в Кауниайнене. Она была организована демо-группами Complex и Rebels от Amiga и PC-демогруппой Future Crew. Штат сотрудников превратился в большую некоммерческую группу энтузиастов, известных как Организаторы Ассамблеи. За 1990-е годы Ассамблея разрослась настолько сильно, что даже огромные экспозиционные залы перестали вмещать всех желающих, из-за чего организаторам пришлось использовать спортивные арены. С 1999 года они арендуют самую большую арену в Финляндии — Хартвалл Арена в Хельсинки для того, чтобы вместить свыше 5000 участников со всего мира.

Победители фестиваля

См. также 
 Boozembly
 Всемирный конгресс хакеров

В прессе 
 «Girls Dig Demos Too» by Steve Kettmann of Wired magazine. (August 3, 2001)

Ссылки 
 Assembly.org Официальный сайт
 Assemblytv.net Official media
 Assembly 2006 — MBnet официальный электронный журнал Assembly 2006.
 Assembly на Pouët
 Интервью с основным организатором Abyss из Future Crew.

Демопати
LAN parties